

Огайо — один з штатів Америки.
 Огайо (річка) — притока Міссісіпі.
 Огайо — місто, штат Нью-Йорк
 Огайо — селище, штат Іллінойс
 Огайо Тауншип — селище в окрузі Аллегені, штат Пенсільванія

Інше 
 USS Ohio — Кораблі ВМС США
 Підводні човни типу «Огайо»
 439 Огайо — астероїд.

Див. також 
 Огайо (округ)